Михаил Павлович Манганари () — российский военный деятель, адмирал (1876), главный командир Черноморского флота, гидрограф; младший брат Егора Манганари и Ивана Манганари. Георгиевский кавалер.

Биография 
Родился в семье греческого эмигранта Манганари.

8 сентября 1815 года поступил на службу гардемарином в Черноморский флот; 2 марта 1821 года стал мичманом. В чин лейтенанта произведён 22 февраля 1828 года. Участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 годов на фрегате «Рафаил» и линейном корабле «Пармен»; отличился при взятии Варны, за что был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. В мае 1829 года за уничтожение в Пендераклии турецкого линейного корабля и корвета М. П. Манганари был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Затем был определён на яхту «Голубка», которой командовал его старший брат Егор; участвовал в описи румелийских берегов, а с 1830 года — берегов Чёрного и Азовского морей.

В 1836 году принял командование яхтой «Голубка»; 1 января 1837 года «за отличие» был произведён в чин капитан-лейтенанта. В следующем году назначен командовать пароходом «Колхида» в плавании у абхазских берегов. В 1840—1844 годах командовал шхуной «Забияка», на которой осуществлял съёмку берегов Крыма и Абхазии, опись Мраморного моря. В 1842 году был награждён орденом Св. Станислава 2-й степени. В 1843 году перевозил десантные войска из Севастополя в Одессу.

В 1845 году адмиралом М. П. Лазаревым было организовано изучение Мраморного моря. Согласие турецкого султана было получено с условием, что работы будут выполняться на турецких судах. Капитан-лейтенант М. П. Манганари был назначен начальником экспедиции, получив в распоряжение 2 турецких судна (корвет «Гюлы-Сефид» и шхуну «Мистика») и 14 офицеров (11 российских и 3 турецких). В результате трёхлетней работы экспедиции (осень 1845 — лето 1848) были составлены топографические карты всего моря и его проливов — Босфора и Дарданеллы; в Николаеве была издана первая лоция Мраморного моря, составленная М. П. Манганари, за которую от Российского географического общества получил Константиновскую золотую медаль. В 1846 году «за отличие» был произведён в чин капитана 2-го ранга, а 3 апреля 1849 года — в чин капитана 1-го ранга и в том же году, 31 декабря, был награждён орденом Св. Анны 2-й степени.

В 1850—1853 годах М. П. Манганари находился при гидрографическом департаменте Морского министерства в Санкт-Петербурге, наблюдая за изданием карт Мраморного моря, и после их издания в 1853 году он был назначен управляющим Черноморской штурманской ротой  и 5 апреля 1856 года был произведён в чин генерал-майора, а в 1859 году — в чин контр-адмирала. В 1862 году он получил орден Св. Владимира 3-й степени с мечами.

В 1863—1873 годах исполнял обязанности командира Севастопольского и главного командира Николаевского портов. 1 января 1864 года был произведён в чин вице-адмирала. В 1866 году был награждён орденом Св. Станислава 1-й степени, а в 1871 году – орденом Св. Анны 1-й степени.

В 1873—1875 годах исполнял обязанности главного командира Черноморского флота и портов. В 1879 году получил орден Св. Владимира 2-й степени.

С 1 января 1881 года был назначен главным командиром Черноморского флота и портов и военным губернатором Николаева, сменив на этом посту Н. А. Аркаса.

Спустя год, 11 января 1882 года он был назначен членом Адмиралтейств-совета и был пожалован орденом Белого орла. В 1886 году награждён орденом Св. Александра Невского.

Умер Михаил Манганари  года. Похоронен на городском кладбище в Николаеве. Могила адмирала и памятник из чёрного гранита в виде усечённой пирамиды сохранились.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Как два брата, возродившие Николаев, стали персоной нон грата

Гидрографы Российской империи
Адмиралы (Российская империя)
Командующие Черноморским флотом
Николаевские военные губернаторы
Географы XIX века
Награждённые Константиновской медалью